

По результатам отборочного турнира сборная России вышла в финальную часть чемпионата мира, который проходил с 12 июня по 13 июля в Бразилии.

7 сентября стартовал отборочный турнир чемпионата Европы — 2016.

Матчи

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

XX чемпионат мира. Матч группы H 

Таблица после тура

XX чемпионат мира. Матч группы H 

Таблица после тура

XX чемпионат мира. Матч группы H 

Итоговая таблица

Товарищеский матч

Отборочная стадия XV чемпионата Европы. Матч группы G 

Таблица после тура

Отборочная стадия XV чемпионата Европы. Матч группы G 

Таблица после тура

Отборочная стадия XV чемпионата Европы. Матч группы G 

Таблица после тура

Отборочная стадия XV чемпионата Европы. Матч группы G 

Таблица после тура

Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 Сборная России' 2014 на сайте rusteam.permian.ru

2014 год в футболе
2014